Pendant la Première Guerre mondiale, la  bataille de Belgique se déroula du sud d'Ypres au sud de Dixmude entre le  et le . Cette opération poussa l'armée allemande à la défaite finale et à la signature de l'armistice du  qui mit fin aux hostilités.

Forces en présence

Forces Alliées 
 Groupe d'Armées des Flandres : , chef d'état-major : général Degoutte
 Armée belge : lieutenant-général Gillain
12 divisions et une division de cavalerie.
 britannique : général Herbert Plumer
 8 divisions
  armée française : général Baucheron de Boissoudy
  : général Massenet
 3 divisions (dont la  )
  corps de cavalerie : général  Robillot
  : général Nudant, les 2 et , maintenu vers Hondschoote en  ligne pendant la bataille des crêtes de Flandres, puis engagement les 14 et  dans la bataille de Roulers ; à partir du 20, participation à celle de la Lys et de l’Escaut.
  : général Pénet, à partir du  pour la bataille de la Lys et de l'Escaut.
  : général William Birdwood, au sud de Lille.

armée : général Friedrich Bertram Sixt von Armin

Bataille des crêtes de Flandres (27 septembre au 10 octobre) 
Après une courte préparation d’artillerie et malgré un temps pluvieux, les forces anglo-belges passent à l’offensive le  au matin sur un front de  courant du sud de Dixmude au sud d’Ypres.
 Prise de la forêt d'Houthulst par la  Division d'infanterie belge qui, au prix de pertes très importantes, va s’en emparer dans la journée du 28, avec comme fer de lance les régiments d'infanterie dédoublés des  /  et  /  de ligne, soutenus par les unités du  régiment d'Artillerie (une citation obtenue pour la forêt d'Houthulst) et le  Génie.
 Prise de Passchendaele, Messines, Wytschaete, Dixmude.
Le  CA combat vers Staden.
Bilan : 6000 prisonniers, 150 canons.

Bataille de Roulers (14 au 15 octobre) 
 Le  CA prend Roulers, puis progression et combat dans la région d'Ardoye.
 Le , prise de Comines et Menin par les Anglais.
 Le , entrée des Belges dans Ostende.
 Le , entrée des Anglais dans Lille.
 Le , entrée des Belges dans Bruges et la  armée française occupe Tielt et progresse jusqu'à la Lys, atteinte entre Oyghem et Grammene.
Bilan : 12000 prisonniers, 120 canons.

Bataille de la Lys et de l’Escaut (20 octobre au 11 novembre) 
  : la  armée franchit la Lys et organisation d'une tête de pont dans la région Deinze, Grammene.
  : l'armée anglaise occupe une partie de la rive Ouest de l'Escaut; l'armée belge s'avance vers le canal de Dérivation en direction de Malines. 
  novembre : progression jusqu'à l'Escaut, atteint dans la région d'Audenarde et l'est de Nazareth.
 9 -  : à partir du , franchissement de l'Escaut ; prise d'Audenarde et poussée vers Bruxelles. Le , la ligne atteinte par la  armée passe par Elst, Roosebeke, Boucle-Saint-Blaise, Munkzwalm, Paulaethem.

Décoration 
 ROULERS 1918, L'ESCAUT 1918, BELGIQUE 1918 sont inscrits sur le drapeau des régiments cités lors de cette bataille.

Notes et références

Notes

Références

Sources et bibliographie 
 
 , .

Articles connexes

Liens externes 

Bataille ou opération de la Première Guerre mondiale
Bataille impliquant la France
Bataille impliquant la Belgique
Bataille de 1918